Старотимошкино:

 Старотимошкино — посёлок городского типа в Барышском районе Ульяновской области России.
 Старотимошкино — деревня в Аургазинском районе Башкортостана.